Club Atlético de San Isidro – società polisportiva argentina
 Club Atlético de San Isidro – sezione di calcio della polisportiva argentina
 Club Atlético de San Isidro – sezione di rugby a 15 della polisportiva argentina